Armstrong je lahko:
 Armstrong (priimek)

Kraji 
Argentina
 Armstrong, Santa Fe

Avstralija
 Armstrong, Victoria

Kanada
 Armstrong, Britanska Kolumbija
 Armstrong, Ontario

Združeno kraljestvo
 Armstrong, okrožje Fermanagh

ZDA
 Armstrong, Florida
 Armstrong, Illinois
 Armstrong, Indiana
 Armstrong, Iowa
 Armstrong, Misuri
 Armstrong, Oklahoma
 Armstrong, Teksas
 Armstrong Creek